Евтихиев, Николай: